21-й чемпионат Европы по баскетболу проходил в Италии с 9 по 20 июня 1979 года. Полуфинальные и финальные матчи проходили во дворце спорта «Парко Руффини» в Турине, матчи предварительного этапа принимали Местре (группа «A»), Сиена (группа «B») и Гориция (группа «C»). Чемпионом в 12-й раз после 8-летнего перерыва стала сборная СССР.

Снова была изменена формула проведения турнира. 12 команд-участниц были разбиты на 3 предварительные группы, затем проводились полуфинальные игры: по две лучшие команды из каждой группы играли между собой в один круг. Матчей «на вылет» не было: в финале встретились 1-я и 2-я команда по итогам полуфинального группового турнира, в матче за бронзовые медали — 3-я и 4-я.

Предварительные игры

Группа «A» 

9 июня
  —  90:69 (39:32)
  —  81:52 (43:28)

10 июня
  —  74:67 (44:63)
  —  86:76 (44:41)

11 июня
  —  92:68 (45:27)
  —  68:74 (36:39)

Группа «B» 

9 июня
  —  81:85 (43:48)
  —  92:84 (43:42)

10 июня
  —  83:105 (52:48)
  —  71:104 (39:49)

11 июня
  —  82:87 (30:38)
  —  90:101 (43:46)

Группа «C» 

9 июня
  —  86:78 (44:30)
  —  80:65 (35:34)

10 июня
  —  83:92 (42:37)
  —  95:102 (35:58)

11 июня
  —  76:85 (45:46)
  —  77:76 (42:45)

Полуфинальные игры

За 1-6-е места 

Примечание: Учитывались результаты личных встреч на предварительном этапе.

13 июня
  —  79:97 (34:50)
  —  90:78 (43:42)

14 июня
  —  84:88 (42:41)
  —  96:77 (41:34)

15 июня
  —  66:71 (31:38)
  —  81:80 (33:40)

16 июня
  —  93:94 (47:47, 83:83) ОТ
  —  80:95 (34:41)

17 июня
  —  100:108 (44:57)
  —  92:71 (52:34)

18 июня
  —  107:100 (46:48)
  —  84:90 (31:41)

За 7-12-е места 

Примечание: Учитывались результаты личных встреч на предварительном этапе.

13 июня
  —  74:76 (34:40)
  —  84:110 (38:53)

14 июня
  —  78:85 (39:38)
  —  67:80 (36:44)

15 июня
  —  98:114 (53:53)
  —  79:75 (31:41)

16 июня
  —  98:111 (42:54)
  —  73:77 (40:37)

17 июня
  —  77:80 (37:43)
  —  94:78 (49:42)

18 июня
  —  100:85 (52:34)
  —  85:115 (47:65)

Матч за 3-е место 
  —  99:92 (56:46)

Финал 
  —  98:76 (47:38)

Награды

Символическая сборная 
По итогам турнира в символическую сборную вошли Сергей Белов (СССР), Драган Кичанович (Югославия), Мики Беркович (Израиль), Крешимир Чосич (Югославия) и Владимир Ткаченко (СССР). Мики Беркович также был назван самым полезным игроком чемпионата, а лучшим по набранным очкам в среднем за игру с показателем 26,6 стал поляк Мечислав Млынарский.

Итоговая таблица

Составы команд-призёров 
  Сборная СССР: 4. Станислав Ерёмин, 5. Вальдемарас Хомичюс, 6. Сергей Тараканов, 7. Алжан Жармухамедов, 8. Андрей Лопатов, 9. Иван Едешко, 10. Сергей Белов, 11. Владимир Ткаченко, 12. Анатолий Мышкин, 13. Александр Сальников, 14. Александр Белостенный, 15. Владимир Жигилий; тренер — Александр Гомельский

  Сборная Израиля: 4. Эрик Менкин, 5. Иехошуа Шварц, 6. Ури Бен-Ари, 7. Моти Ароэсти, 8. Лу Силвер, 9. Мики Беркович, 10. Барри Лейбович, 11. Авигдор Москович, 12. Стив Каплан, 13. Шай Шерф, 14. Пинхаз Хозез, 15. Боаз Янай; тренер — Ральф Клайн

  Сборная Югославии: 4. Петер Вилфан, 5. Драган Кичанович, 6. Райко Жижич, 7. Жарко Вараич, 8. Желько Ерков, 9. Миховил Накич, 10. Зоран Славнич, 11. Крешимир Чосич, 12. Ратко Радованович, 13. Дуе Крстулович, 14. Дражен Далипагич, 15. Мирза Делибашич; тренер — Петар Сканси

Составы участников чемпионата Европы по баскетболу 1979 года

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Европы-1979 на сайте архива ФИБА
 Чемпионат Европы-1979 на сайте ФИБА-Европы
 Чемпионат Европы-1979 на сайте Eurobasket